Grote Merengebied (Afrika), een gebied in Midden-Afrika
 Grote Merenregio (Noord-Amerika), een regio in de Verenigde Staten en Canada